Klippert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Klippert (* 1966), deutscher Basketballspieler
 Friedrich Klippert (1862–1934), deutscher Unternehmer
 Heinz Klippert (* 1948), deutscher Pädagoge
 Werner Klippert (* 1923), deutscher Autor und Dramaturg